Die Bosnisch-herzegowinische Fußballmeisterschaft 1997/98 war die vierte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann im September 1997 und endete am 5. Juni 1998.

An der Meisterschaft nahmen nach ethnischen Gesichtspunkten geteilt die bosniakischen und bosnisch/kroatischen Mannschaften in zwei getrennten Ligen teil. Vereine aus der Republika Srpska nahmen nicht teil, da sie mit den von der UEFA festgelegten Regularien nicht einverstanden waren.

Meister wurde FK Željezničar Sarajevo.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten zunächst an insgesamt 30 Spieltagen zweimal gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Die vier besten Teams spielten anschließend in den Play-offs mit den zwei besten Vereinen der bosnisch/kroatischen Liga um den Meistertitel. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Play-offs 
Die vier besten Mannschaften und die zwei besten Teams aus der bosnisch/kroatischen Liga spielten in zwei Gruppen die Finalisten für die Meisterschaft aus. Gespielt wurde am 27. Mai, 30. Mai und 2. Juni 1998.

Gruppe Sarajevo 
Die Spiele fanden im Stadion Koševo statt.

|}

Gruppe Mostar 
Die Spiele fanden im Bijeli-Brijeg-Stadion statt.

|}

Finale 

|}
Željezničar als Meister und FK Sarajevo als Pokalsieger nahmen an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1998/99 teil.

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98